Le Voyage de Sahar — дев'ятий студійний альбом Ануара Брагема.

Список пісень 
 Sur le Fleuve (6:33)
 Le Voyage de Sahar (6:55)
 L 'Aube (5:48)
 Vague/E la Nave Va (6:19)
 Les Jardins de Ziryab (4:34) 
 Nuba (3:12)
 La Chambre (5:01) 
 Córdoba (5:30)
 Halfaouine (2:06)
 La Chambre var. (3:47) 
 Zarabanda (4:26)
 Été Andalous (7:05) 
 Vague var. (2:18)

Учасники запису 
 Ануар Брагем — уд
 Франсуа Кутюр'є — фортепіано
 Жан-Луї Матіньєр — акордеон

Примітки

Посилання 
 http://www.anouarbrahem.com/discography/le-voyage-de-sahar